Аббревиатура ФСК может расшифровываться:
 ФСК — Федеральная служба контрразведки Российской Федерации (ныне Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 ФСК — Федеральная сетевая компания
 Федеральная сетевая компания ЕЭС России — оператор электросетей России
 ФСК — финансово-строительная компания, корпорация
 ФСК «Лидер» — многопрофильная девелоперская компания
 ФСК — Футбольный союз Казахстана
 ФСК — Федерация спортивного кикера
 ФСК — фармацевтическая система качества
 ФСК — физкультурно-спортивный комплекс
 ФСК — физкультурно-спортивный клуб